Ге́ссенские солдаты () — наёмные войска (солдаты различных родов оружия), предоставлявшиеся гессенскими князьями другим властителям стран и государств.

Продажа своих подданных иностранному государству или стране (чаще всего Англии) в солдаты, была выгодным промыслом, потому что за солдата платили до 150 талеров, не считая особого вознаграждения за убитых. Один только ландграф гессенский продал 17 000 своих подданных, что составляло 4,5 % населения его государства.

История 
Торговлей военными услугами своих армий занимались преимущественно властители многочисленных княжеств в составе Священной Римской империи как для того, чтобы выполнять свои союзнические обязательства, так и для получения дохода. Для этого проводился специальный набор в солдаты (наёмники), их обучали, выдавали им оружие, укомплектовывали в воинские формирования и передавали внаём. К концу XVIII века в Германских государствах Германо-римской империи фактически шла торговля не только рекрутами, но и отбывавшими воинскую повинность. Торговля военными услугами солдат приносила большие доходы. Наиболее активно торговлей услугами войск занимались ландграфы Гессена-Касселя.

Первым в Германских государствах сдачей войск внаём занялся епископ мюнстерский Кристоф Бернхард фон Гален в 1665 году. Его примеру последовал саксонский курфюрст Иоганн Георг III, передав в 1685 году Венецианской республике за 120 000 талеров три тысячи солдат для участия в войне на греческом Пелопоннесе. Затем начало сдаче войск внаём в Гессен-Касселе положил ландграф Карл Гессен-Кассельский.

Во время Войны за австрийское наследство ландграф Вильгельм VIII Гессенский сдавал войска внаём обеим сторонам конфликта: и Англии, и императору Карлу VII. Всего он сдал внаём 17 000 солдат на 1,254 тыс. фунтов стерлингов.

Наибольший размах сдача войск внаём приобрела во время войны за независимость в Северной Америке, куда гессенцы были откомандированы в 1776 году. Так как английская армия состояла только из 42 000 человек, были введены тяжёлые рекрутские программы. Многие из внесённых в списки новобранцев были деревенскими парнями, как и большинство солдат будущих США. Другие были наняты из городских трущоб. Так как обычно численность кадровых английских войск была сравнительно небольшой, а всеобщая воинская повинность неизвестна британскому законодательству, правительство Великобритании, следуя традиционной политике, наняло около 30 000 солдат в ряде германских государств. Княжество Гессен поставило 3/4 от общей численности германских солдат. Сравнительно немногочисленные случаи использования британской короной иностранных наёмников вызвали ненависть у американцев. 

Гессенские войска состояли из егерей, гусар, трёх артиллерийских рот и четырёх гренадерских батальонов. 

25 декабря 1776 года гессенская бригада (три полка) Иоганна Ролла был разбит превосходящими силами американских повстанцев в сражении при Трентоне. 

Из Германских государств (преимущественно из Гессен-Касселя, герцогства Нассау, Вальдека, графства Ансбах-Байрейт, Брауншвейгского герцогства и Ангальт-Цербстского княжества) на войну на стороне Англии отправилось около 30 000 человек, за что главы этих государств получили около 8 000 000 фунтов стерлингов. Так немецкий писатель и поэт И. Г. Зойме, в 1781 году, был захвачен гессенскими вербовщиками и отправлен солдатом в Америку. По итогу войны погибло 7 000 гессенцев (причём около 6 000 от болезней), 17 000 вернулись в Германию, около 5 000 — 6 000 предпочли остаться жить в будущих Соединённых Штатах, так как правительство США выделяло землю и деньги тому кто перешёл на их сторону.

Сдача войск внаём была обычной практикой вплоть до начала XIX века. Но в эпоху Просвещения эта деятельность немецких князей подверглась критике, в частности, Кристианом Фридрихом Даниелем Шубартом в его газете «Немецкая хроника» и Фридрихом Шиллером в его драме «Коварство и любовь».

В культуре 
 В рассказе Вашингтона Ирвинга «Легенда о Сонной Лощине» (1819 год) важную для сюжета роль играет легенда о гессенском наёмнике, воевавшем против американских повстанцев (бунтовщиков) и отличавшемся особой жестокостью. После смерти он будто бы стал «всадником без головы» и продолжал терроризировать жителей уже независимой от Англии Америки.

См. также 
 Швейцарские наёмные войска
 Частная военная компания

Примечания

Литература

Статьи

Ссылки 
 
 Германия, Энциклопедический словарь Гранат.
 
 
Военная история
Война за независимость США
История Гессена
Пехота
Наёмники